Sant Joan les Fonts kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Joan les Fonts (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Sant Joan les Fonts (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar